É la prima edizione del torneo dal 2017.

In finale Tereza Mihalíková e Aldila Sutjiadi hanno sconfitto Ashlyn Krueger e Elizabeth Mandlik con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Tereza Mihalíková /  Aldila Sutjiadi (Campionesse)
  Kaitlyn Christian /  Lidziya Marozava (quarti di finale)

  Andrea Gámiz /  Eva Vedder (quarti di finale) 
  Anna-Lena Friedsam /  Nadiia Kičenok (semifinale)

Wildcard 

  Ana Paola González Domínguez /  Quetzali Vázquez Montesinos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Tampico 2022